Île Martana : île italienne du Latium dans le lac de Bolsena
 Massa Martana : commune italienne située dans la province de Pérouse.